MOVE
Move (sistema de transportes)

Música
The Move — banda inglesa
M.o.v.e — banda japonesa
Move (álbum de Third Day)
Move (canção)

Desambiguações de música